Koki Ueyama – velocista giapponese
 Masao Ueyama – esperantista e scrittore giapponese
 Ryuki Ueyama – atleta di arti marziali miste giapponese
 Shunpei Ueyama – filosofo giapponese